Zjezkazgan (ryska: Джезказган, kazakiska: Zhezqazghan, ryska: Жезқазған, Жезказган) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblastet Qaraghandy, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Astana. Zjezkazgan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zjezkazgan är huvudsakligen platt. Zjezkazgan ligger nere i en dal.  Trakten runt Zjezkazgan är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Zjezkazgan består i huvudsak av gräsmarker.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser

Externa länkar

Orter i Qaraghandy (provins)